Бурлинский район — район Алтайского края России
 Бурлинский район — район Западно-Казахстанской области Казахстана